Hieronder een lijst van Moldavische kentekens.

Moldavisch, Lijst